Капиданцы — топоним в России:

 Капиданцы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Капиданцы  — остановочная платформа (тип населенного пункта) в Свечинском районе Кировской области.
 Капиданцы  — железнодорожная станция Горьковской железной дороги.